BigDog — четырёхногий шагающий робот с адаптивным управлением, созданный в 2005 году фирмой Boston Dynamics совместно с Foster-Miller, Лабораторией реактивного движения и Harvard University Concord Field Station.

Описание 
Проект BigDog финансируется Defense Advanced Research Projects Agency с надеждой на то, что он сможет переносить снаряжение и помогать солдатам на территории, где не способен передвигаться обычный транспорт. Вместо колёс и гусениц BigDog использует четыре ноги. В ногах находится большое количество разнообразных сенсоров. Также у BigDog имеется лазерный гироскоп и система бинокулярного зрения.

Длина робота — 0,91 метра, высота 0,76 метра, вес 110 килограммов. В настоящее время он способен передвигаться по труднопроходимой местности со скоростью 6,4 км в час, перевозить 154 кг груза и подниматься на 35-градусную наклонную плоскость. Его передвижение контролирует компьютерная система, которая получает данные от различных сенсоров. Навигация и равновесие также управляются этой системой.

18 марта 2008 года Boston Dynamics выпустила видео о новом поколении робота BigDog. Видео показывает возможность робота ходить по ледяной поверхности и возможность восстанавливать равновесие после удара сбоку.

В конце ноября 2015 года компания заявила, что прекращает дальнейшие работы по развитию BigDog. Были названы две главные причины: ограниченные возможности робота и слишком громкий демаскирующий шум, с которым так и не удалось справиться разработчикам. 

В связи с этим компания переключилась на робота Spot Mini, меньший вариант BigDog, который работает на тихом электродвигателе и, как заявляется, более ловкий.

Устройство 
BigDog приводится в движение двухтактным одноцилиндровым двигателем от карта со скоростью вращения 9000 об/мин, из-за чего слышен громкий звук мотора(в последующих версиях робота планировалось исправить этот демаскирующий недостаток, но этого сделать так и не удалось). Мотор служит приводом для гидронасоса, который в свою очередь питает гидродвигатели ног. В каждой из ног установлено по 4 гидродвигателя (два для бедренного сустава и по одному для коленного и голеностопного суставов), общее их число — 16. Каждый из гидродвигателей состоит из гидроцилиндра, сервоклапана, а также датчиков положения и усилия. 
Робот обладает хорошей устойчивостью: во время испытаний он не падал при проходе по льду и при сильных толчках.

Бортовой компьютер робота представляет собой упрочнённый вариант платформы PC/104 с процессором класса Pentium под управлением ОС QNX.

Для управления использовались три радиоканала, в том числе на чаcтотах WiFi и 1800 МГц.

Галерея

См. также 
 Walking Truck
 Шагоход

Ссылки 
 Boston Dynamics’s BigDog site
  (Video demonstration)

Примечания 

Проекты DARPA
Роботы Boston Dynamics
Боевые роботы США
Беспилотные наземные аппараты
Зооморфные роботы
Шагающие машины